Simon Gustafsson (ur. 1990) – szwedzki żużlowiec
 Simon Gustafsson (ur. 1990) – szwedzki lekkoatleta

Zobacz też 
 Simon Gustafson (piłkarz)